Jenny Lind  – celebre soprano svedese (1820-1887)

Film
 Jenny Lind (Lady's Morals) – film statunitense del 1930 diretto da Sidney Franklin
 Jenny Lind – film francese del 1931 diretto da Arthur Robison